Der Name Olivia wurde achtmal für tropische Wirbelstürme im östlichen Pazifischen Ozean verwendet.
 Hurrikan Olivia, der 1967 zweimal Niederkalifornien traf, siehe Pazifische Hurrikansaison 1967;
 Hurrikan Olivia 1971, die pazifische Fortsetzung von Hurrikan Irene aus dem Atlantik;
 Hurrikan Olivia 1975, der schwere Schäden in Mazatlan anrichtete, siehe Pazifische Hurrikansaison 1975;
 Hurrikan Olivia 1978, die pazifische Fortsetzung von Hurrikan Greta, siehe Pazifische Hurrikansaison 1978;
 Hurrikan Olivia 1982, der Regen nach Kalifornia brachte, siehe Pazifische Hurrikansaison 1982;
 Hurrikan Olivia 1994, ein starker Oktober-Hurrikan, der jedoch kein Land gefährdete, siehe Pazifische Hurrikansaison 1994;
 Tropischer Sturm Olivia 2000, der aber kein Land gefährdete, siehe Pazifische Hurrikansaison 2000;
 Tropischer Sturm Olivia (2006), der kein Land gefährdete.